Osoby noszące to nazwisko:
 Aaron Carter – amerykański piosenkarz
 Alexander Carter – kanadyjski biskup
 Allister Carter – angielski snookerzysta
 Angela Carter (właśc. Angela Olive Stalker) – angielska pisarka
 Chris Carter – amerykański reżyser, scenarzysta, producent
 Chris Carter – amerykański baseballista
 Daniel Carter – nowozelandzki rugbysta
 David Carter – amerykański obrońca futbolu amerykańskiego
 Dixie Carter – amerykańska aktorka
 Frank Carter (właśc. Chris Carter) – angielski muzyk i tatuator
 Frederic Carter – kanadyjski polityk
 Gerald Emmett Carter – kanadyjski arcybiskup
 Helena Bonham Carter – brytyjska aktorka
 Howard Carter – egiptolog, odkrywca grobowca Tutanchamona
 Jimmy Carter (właśc. James Earl Carter, junior) – 39 prezydent USA.
 Kevin Carter – fotografik z RPA
 Nick Carter – członek Backstreet Boys
 Phillip Carter – brytyjski biznesmen
 Rosalynn Carter – pierwsza dama USA w latach 1977–1981
 Rubin Carter ps. Hurricane – amerykański bokser
 Sasha Carter – kanadyjska curlerka
 Stephen L. Carter – amerykański prawnik, pisarz
 Vince Carter – amerykański koszykarz
Postacie fikcyjne:
 Edison Carter – główna postać telewizyjnej serii Max Headroom
 Jack Carter – tytułowy bohater filmu Dorwać Cartera (rola Michaela Caine'a w 1971 i Sylvestra Stallone'a w 2000)
 Nick Carter – postać literacka
 Samantha Carter – postać z seriali Gwiezdne wrota i Gwiezdne wrota: Atlantyda

Miejscowości w USA:
 Carter – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Chouteau
 Carter – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Beckham
 Carter – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Uinta
Gminy w USA:
 Carter (ang. Carter Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Ashley
 Carter (ang. Carter Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Spencer
 Carter (ang. Carter Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Carter
 Carter (ang. Carter Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burke
 Carter (ang. Carter Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Carter (ang. Carter County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Carter (ang. Carter County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Carter (ang. Carter County) – w stanie Montana
 hrabstwo Carter (ang. Carter County) – w stanie Oklahoma
 hrabstwo Carter (ang. Carter County) – w stanie Tennessee